«Сказка о солдате» — советский рисованный мультфильм 1948 года. Снят Валентиной и Зинаидой Брумберг по мотивам русских народных сказок.

Сюжет 
Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему старику, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, служивый увязал в котомку нечистую силу, взявшую власть в царском дворце. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю.

Над фильмом работали 
 Сценарий: Зиновий Калик, Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
 Режиссёры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг
 Художник: Анатолий Сазонов
 Композитор: Виктор Оранский
 Режиссёр-консультант: Михаил Яншин
 Художники-мультипликаторы:
 Ламис Бредис,
 Борис Дёжкин,
 Геннадий Филиппов,
 Борис Титов,
 Дмитрий Белов,
 Татьяна Басманова,
 Надежда Привалова,
 Валентин Лалаянц,
 Нина Миндовская
 Художники фонов:
 Вера Валерианова,
 Ольга Геммерлинг,
 Галина Невзорова,
 Елена Танненберг
 Роли озвучивали:
 Михаил Яншин — солдат
 Владимир Готовцев — царь
 Георгий Милляр — нищий
 А. Фадеева — девочка
 Операторы: Николай Воинов, Елена Петрова
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Ассистент режиссёра: Е. Новосельская
 Директор картины: Борис Вольф

Переиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 Лучшие советские мультфильмы, Studio PRO Video, VHS, середина 1990-х годов.
 «Дедушкины сказки», дистрибьютор «Твик-Лирек». 2000-е
 «Старые старые сказки — 2. Сказка о солдате». 2000-е

Литература 
 Иванов-Вано И. П. Советское мультипликационное кино. М.: Знание, 1962.
 «Энциклопедия отечественной мультипликации», Москва, «Алгоритм-книга», 2006.
 Наши мультфильмы. Сост. И. Марголина, Н. Лозинская. М.: Интеррос, 2006.

См. также  
«Вернулся служивый домой»

Ссылки 
 
 myltik.ru

Рисованные мультфильмы СССР 1948 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы по русским сказкам
Мультфильмы о солдатах
Мультфильмы об оборотнях